De keu in het biljartspel.
 Het regiolect voor big (jong varken)
 Een lange (wacht)rij (van queue)